Pierre Le Gall peut désigner :
  (1915-1988), traducteur de l'Ancien Testament en langue bretonne ;
 Pierre Le Gall (né en 1948), photographe français ;
 Pierre Le Gall, auteur de bande dessinée, connu comme scénariste de son frère Frank.